Mojave, y a veces mohave, suele referirse a los miembros de una tribu amerindia, los mojaves. A partir de esta acepción, también puede referirse a:

Lugares de Estados Unidos
 Desierto de Mojave, una zona desértica de California;
 Río Mojave, un río intermitente de California;
 Mojave, ciudad de California;
 Lago Mojave
 Mohave Valley, un valle en Arizona;
 Condado de Mohave, un condado estadounidense en Arizona;
 Fort Mojave Indian Reservation
 Mohave Valley, una ciudad en Arizona;
 Fort Mohave (Arizona), otra ciudad en Arizona;
 Fort Mojave, un fuerte históricico en California;
 Condado de Mohave, un condado propuesto en California en los años 1990;
 Mojave National Preserve.

Música
 Mojave 3, una banda de música británica;
 Mojave, una banda acústica y folk canadiense;
 Mojave (album), un álbum de Concrete Blonde;

Transporte
 Mojave Road
 Mojave Airport & Spaceport
 CH-37 Mojave, un tipo de helicóptero;
 Kia Mohave, un vehículo;
 Piper PA-31 "Mojave", una variante del motor de pistón de la Cheyenne producida por Piper Aircraft;

Otros usos
 lengua mojave, la lengua hablada por los mojaves;
 guerra mojave, un conflicto armado entre los mojaves y los Estados Unidos en 1858-1859;
 serpiente mojave o Crotalus scutulatus
 Mojave Experiment, una campaña publicitaria de Microsoft;
 Mojave High School en Las Vegas, Nevada;
 Mojave Interactive, una agencia de publicidad.
 MacOS Mojave, versión 10.14 del sistema operativo para ordenadores Macintosh del fabricante Apple.